Hemicarpus didiscoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Ferdinand von Mueller. Hemicarpus didiscoides ingår i släktet Hemicarpus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
didiscoides